Baby kan syfta på:

 Baby – en benämning på en människa upp till ungefär ett års ålder, se spädbarn
 Baby (målning) – en målning av Cecilia Edefalk
 Baby (låt av Brandy Norwood) – en grammynominerad musiksingel framförd av den amerikanska R&B-stjärnan Brandy
 Baby (Ashanti-låt) – en R&B-låt framförd av den amerikanska sångerskan Ashanti
 Baby (låt av Melody Club) – en singel och ett spår på musikalbumet Face the Music av Melody Club
 Baby (TV-serie) – en italiensk dramaserie om ungdomar i det välbärgade området Parioli i Rom 2018–
 Baby (låt av Justin Bieber) - En poplåt från 2010 framför av den kanadensiska sångaren och superstjärnan Justin Bieber.